Ronald Charles Grant (né le ) fut le dixième Baron de Longueuil, de 1938 à 1959, et fils du baron John Charles Moore Grant. Il se maria le  avec Ernestine Hester Maud Lyon (née le ), fille de l'honorable Ernest Bowes-Lyon. À sa mort, son fils Raymond lui succéda.

Voir aussi 
Baron de Longueuil

Source 

Baron de Longueuil
Baron français du XXe siècle
Naissance en mars 1888
Décès en juillet 1959
Décès à 71 ans